La 1. Bundesliga 2014-2015 si è svolta dal 18 ottobre 2014 al 29 aprile 2015: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la quarta volta, la seconda consecutiva, al Dresdner Sportclub 1898.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 Le prime dieci classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in ottavi di finale, a cui hanno preso parte le classificate dal settimo al decimo posto, quarti di finale, semifinali, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare, e finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 L'ultima classificata è retrocessa in 2. Bundesliga.

Squadre partecipanti
Al campionato di 1. Bundesliga 2014-15 hanno partecipato dodici squadre: quelle neopromosse dalla 2. Bundesliga sono state il Volleyball-Club Olympia '93 Berlin, vincitrice del girone nord, e lo , vincitrice del girone sud; una squadra che ha avuto il diritto di partecipazione, ossia lo FTSV Straubing, ha rinunciato all'iscrizione: al posto di questa è stata ripescata il Turnverein Fischbek von 1921.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Germania 2014-15 e qualificata alla Champions League 2015-16.
  qualificata alla Champions League 2015-16.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2015-16.
  qualificata alla Challenge Cup 2015-16.
  retrocessa in 2. Bundesliga 2015-16.

Statistiche

NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
 2014-2015